Nicholas von Leuchtenberg, född 1843, död 6 januari 1891 i Paris, var fjärde hertigen von Leuchtenberg, prins Romanovsky, son till Maximilian av Leuchtenberg och Maria Nikolajevna av Ryssland.

Han sägs ha gift sig 1868 eller 1879 med Nadezhda Annenkova (1840-1891), grevinna de Beuharnais 1879; hans söner erhöll 1890 titeln hertig von Leuchtenberg.

Barn

 Nicholas, (Nikolaj), hertig von Leuchtenberg (1868-1928); gift 1894 med grevinnan Maria Grabbe (1869-1948) 
 Georg, hertig von Leuchtenberg (1872-1929); gift 1895 med prinsessan Olga Repnina (1872-1953)

Anfäder

Källor
 Perthes, Justus, Hof-Kalender 1912, Gotha 1912

Män
Födda 1843
Avlidna 1891
Hertigar av Leuchtenberg
Ryska furstar
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden